Воскресе́нское — название ряда населённых пунктов в России и Украине.

Россия

Архангельская область 
 Воскресенское — село в Вельском районе.

Башкортостан 
 Воскресенское — село в Зилаирском районе.
 Воскресенское — деревня в Кугарчинском районе.
 Воскресенское — село в Мелеузовском районе.

Владимирская область 
 Воскресенское — деревня в Александровском районе.
 Воскресенское — село в Камешковском районе.
 Воскресенское — село в Кольчугинском районе.
 Воскресенское — деревня в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Воскресенское — село в Бабушкинском районе.
 Воскресенское — село в Вожегодском районе.
 Воскресенское — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Воскресенское — деревня в Сосновском сельском поселении Вологодского района.
 Воскресенское — село в Грязовецком районе.
 Воскресенское — село в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района.
 Воскресенское — село в Югском сельском поселении Череповецкого района.

Ивановская область 
 Воскресенское — село в Ильинском районе.
 Воскресенское — село в Кинешемском районе.
 Воскресенское — село в Лежневском районе.
 Воскресенское — деревня в Родниковском районе.
 Воскресенское — село в Савинском районе.

Калининградская область 
 Воскресенское — поселок в Нестеровском районе.

Калужская область 
 Воскресенское — село в Ферзиковском районе.
 Воскресенское — исчезнувшее село в Износковском районе.

Костромская область 
 Воскресенское — деревня в Антроповском районе.
 Воскресенское — село в Галичском районе.
 Воскресенское — село в Нерехтском районе.
 Воскресенское — село в Островском районе.

Краснодарский край 
 Воскресенское — село в Отрадненском районе.

Курганская область 
 Воскресенское — деревня в Половинском районе.
 Воскресенское — до 1935 года название села Кирово в Мишкинском районе.

Ленинградская область 
 Воскресенское — деревня в Волховском районе.
 Воскресенское — село в Гатчинском районе.

Липецкая область 
 Воскресенское — село в Воскресенском сельском поселении Данковского района.
 Воскресенское — село в Октябрьском сельском поселении Данковского района.
 Воскресенское — деревня в Чаплыгинском районе.

Марий Эл 
 Воскресенское — деревня в Советском районе.

Москва 
 Воскресенское — историческое село, вошедшее в состав Москвы (Пресненский район).

Московская область 

 Воскресенское — село в Ногинском районе.
 Воскресенское — село в Раменском районе.
 Воскресенское — деревня в Рузском районе.
 Воскресенское — деревня в городском округе Шаховская.

Нижегородская область 
 Воскресенское — посёлок городского типа, административный центр Воскресенского района.
 Воскресенское — село в Сергачском районе.
 Воскресенское — село в Тоншаевском районе.

Новгородская область 
 Воскресенское — деревня в Марёвском районе.
 Воскресенское — деревня в Пестовском районе.

Пермский край 
 Воскресенское — село в Уинском районе.

Псковская область 
 Воскресенское — деревня в Гдовском районе.
 Воскресенское — деревня в Псковском районе.
 Воскресенское — деревня в Пушкиногорском районе.

Рязанская область 
 Воскресенское — деревня в Милославском районе.

Саратовская область 
 Воскресенское — село, административный центр Воскресенского района.

Сахалинская область 
 Воскресенское — село в Анивском районе.

Смоленская область 
 Воскресенское — название села Днепровское в Новодугинском районе до 1935 года.

Тверская область 
 Воскресенское — село в Андреапольском районе.
 Воскресенское — деревня в Погорельском сельском поселении Зубцовского района. Код ОКАТО: 28218828022. 
 Воскресенское — деревня в Погорельском сельском поселении Зубцовского района. Код ОКАТО: 28218828040.
 Воскресенское — деревня в Калининском районе.
 Воскресенское — деревня в Калязинском районе.
 Воскресенское — деревня в Лихославльском районе.
 Воскресенское — деревня в Молоковском районе.
 Воскресенское — деревня в Сонковском районе.
Воскресенское — до 1925 года название деревни Красная Гора в Калининском районе.

Тульская область 
 Воскресенское — село в Венёвском районе.
 Воскресенское — село в Дубенском районе.
 Воскресенское — село в Одоевском районе.
 Воскресенское — село в Чернском районе.

Хабаровский край 
 Воскресенское — село в Ульчском районе.

Челябинская область 
 Воскресенское — село в Каслинском районе.

Ярославская область 
 Воскресенское — село в Любимском районе.
 Воскресенское — село в Мышкинском районе.
 Воскресенское — село в Некоузском районе, входит в Веретейское сельское поселение.
 Воскресенское — село в Некоузском районе, входит в Октябрьское сельское поселение.
 Воскресенское — деревня в Переславском районе.
 Воскресенское — село в Пошехонском районе.
 Воскресенское — село в Угличском районе, входит в состав Ильинского сельского поселения.
 Воскресенское — деревня в Угличском районе, входит в состав Отрадновского сельского поселения.

Украина 
 Воскресенское — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Воскресенское — посёлок городского типа в Витовском районе Николаевской области.
 Воскресенское — село в Новотроицком районе Херсонской области.
 Воскресенское — село в Варвинскоом районе Черниговской области.

См. также 

 
 
 
 
 Посёлок подсобного хозяйства «Воскресенское»